Мэмбур Луи ( (1610—1686)) — французский  и проповедник, член иезуитского ордена. 

Сочинения Мэмбура проникнуты ультра-католической тенденцией. По распоряжению папы Иннокентия XI в 1681 году Мэмбур был исключен из Общества Иисуса за поддержку галликанизма, тогда как Людовик XIV назначил его своим историографом и щедро вознаградил.  

Впервые в историографии ввел в оборот термин «крестовый поход» (первоначально на французском — croisade), в своём труде ''История крестовых походов за освобождение Святой Земли' (), опубликованном в 1675-76 г.г.

Также Мэмбур известен .

Основные работы 

 La Méthode pacifique pour ramener sans dispute les protestans à la vraie foy sur le point de l’Eucharistie (1670)
 Traité de la vraie parole de Dieu, pour réunir toutes les sociétez chrétiennes dans la créance catholique (1671)
 Traité de la vraie Église de Jésus-Christ, pour ramener les enfans égarez à leur mère (1671)
 Sermons pour le caresme, ou toutes les parties de chaque Évangile sont comprises et rapportées à un point principal (1672)
 Histoire de l’arianisme depuis sa naissance jusqu’à sa fin, avec l’origine et le progrès de l’hérésie des sociniens (1673)  [archive]
 Histoire de l’hérésie des iconoclastes et de la translation de l’Empire aux Français (1674)  [archive]
 Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre-Sainte (1675-76)
 Histoire du schisme des Grecs (1677)  [archive]
 Histoire du grand schisme d’Occident (1678)  [archive]
 Histoire de la décadence de l’Empire après Charlemagne et des différends des Empereurs avec les papes au sujet des investitures et de l’indépendance (1679)  [archive]
 Histoire du Luthéranisme (1680)  [archive]
 Histoire du Calvinisme (1682)  [archive]
 Histoire de la Ligue (1683 première édition, deuxième édition la même année)  [archive]
 Traité historique de l’établissement et des prérogatives de l’Église de Rome et de ses évesques (1685; новое изд. 1831).
 Histoire du pontificat de S. Grégoire-le-Grand (1686)  [archive]
 Histoire du pontificat de saint Léon-le-Grand (1687)
 Œuvres [archive]
 (it/en) Louis Maimbourg dans les Archives historiques de l'Université Grégorienne [archive]

Примечания

Литература